Минх — фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 Минх, Александр Николаевич (1833—1912) — историк, краевед, этнограф, археолог, член Императорского Российского географического общества.
 Минх, Алексей Алексеевич (1904—1984) — советский гигиенист, академик АМН СССР (1969), заслуженный деятель науки РСФСР (1963).
 Минх, Гарри Владимирович (род. 1959) — российский государственный деятель, полномочный представитель Президента России в Государственной Думе.
 Минх, Григорий Николаевич (1836—1896) — российский врач-инфекционист, эпидемиолог и патологоанатом.
 Минх, Иван Христианович (1863—?) — член Государственной думы I созыва от Херсонской губернии.
 Минх, Ирина Эдвиновна (род. 1964) — советская баскетболистка.

Аббревиатуры 
 МИНХ (институт) — Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (ранее им. К. Маркса), с 1991 года — Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова
 МИНХ и ГП — Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина (1958—1985), с 1998 года — Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина (РГУ нефти и газа)